ou Partie terminée est d'une manière générale le message qui s'affiche dans un jeu vidéo lorsque la partie est terminée (que ce soit parce que le joueur a perdu, ou quand le jeu est fini, accompli).

L'expression anglaise game over est utilisé comme titre de plusieurs œuvres.

Bande dessinée 
 Game Over, une bande dessinée publiée pour la première fois en 2003

Cinéma et télévision 
 Game Over, une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2004
 Game Over, un téléfilm sorti en 2003
 Game Over: Kasparov and the Machine, un film documentaire sur les échecs sorti en 2003

Jeu 
 Game Over, un jeu vidéo édité par Dinamic Software en 1987

Musique 
 Game over, une chanson de Lorie présente sur l'album Rester la même sorti en 2005
 Game over, une chanson de Calogero présente sur l'album Pomme C sorti en 2007
 Game over, une chanson de 2Replay sorti en 2009
 Game over, une chanson de Colonel Reyel présente sur l'album Au rapport sorti en 2011
 Game Over, une chanson de Vitaa en featuring avec Maître Gims sortie en 2013
 Game Over, un EP du rappeur Dave sorti en 2017
 Game Over, une compilation musicale du label 50K sortie en 2018
 Game Over, le 18 album studio de U.D.O. sorti en 2021